Поставетите под номер 3 Лукаш Длухи и Леандер Паеш защитаваха титлата си, но отпаднаха още на старта на турнира.

Поставени тенисистки 
  Боб Брайън /  Майк Брайън (шампиони)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (четвъртфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марчин Матковски (четвъртфинал)
  Уесли Мууди /  Дик Норман (2 кръг) (четвъртфинал)
  Марсел Гранолерс /  Томи Робредо (полуфинал)
  Симон Аспелин /  Пол Хенли (четвъртфинал)
  Рохан Бопана /  Айсам-ул-Хак Куреши (финал)

Схема

Финална фаза

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Открито първенство на САЩ